Junges steht für: 

 ein Jungtier, siehe juvenil

Junges ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Junges (* 1909), deutscher Botschafter